Paich ist der Familienname folgender Personen:
 David Paich (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 Marty Paich (1925–1995), US-amerikanischer Jazz-Pianist

Siehe auch:
 Paiche, Süßwasserfischgattung aus der Ordnung der Knochenzünglerartigen, siehe Arapaima
 Paige